Километро Веинтиочо има више значења:

 Километро Веинтиочо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Веинтиочо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику